A Trojan egy már megszűnt Formula–1-es konstruktőr. Mindössze az 1974-es szezonban indult, egyetlen versenyzője, Tim Schenken nem szerzett pontot.

Anyavállalata az 1914-ben alapított Trojan, amely személy- és haszongépjárműveket gyártott.

Teljes Formula–1-es eredménylistája

Források

 F1 rejects 
 formula1.com

Megszűnt Formula–1-es csapatok